De 15 kilometer skiatlon voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Marit Bjørgen.

De deelneemsters gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Na de eerste 7,5 km in de klassieke stijl mocht na de pitstop, waarbij de ski's en de stokken worden gewisseld, in de vrije stijl worden vervolgd.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen 15 km skiatlon